Ulises – variante del prenome maschile Ulisse
 Ulises – film del 2011 diretto da Óscar Godoy